John Bertrand (ur. 1946) – australijski żeglarz
 John Bertrand (ur. 1956) – amerykański żeglarz